Clytra nigrocincta  — вид  из подсемейства . Встречается на востоке Турции, в Сирии, Ираке, Закавказье и в северной части Ирана.

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Клитрины
Животные, описанные в 1848 году